Canalicchio – frazione di Collazzone in provincia di Perugia
Canalicchio – quartiere di Catania
Canalicchio – frazione di Tremestieri Etneo